La hípica adaptada fue incluida en los Juegos Paralímpicos de Verano desde la séptima edición que se celebró en las ciudades de Nueva York (Estados Unidos) y Stoke Mandeville (Reino Unido) en 1984, pero no fue hasta Atlanta 1996 que se ha realizado consecutivamente.

Ediciones

Medallero histórico 
Actualizado hasta Tokio 2020.

Referencias

Enlaces externos 
 

 
Deportes en los Juegos Paralímpicos